Корытцево — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области, в составе муниципального образования Сельское поселение Шеметовское (до 29 ноября 2006 года входила в состав Марьинского сельского округа).

Население

География 
Корытцево расположено примерно в 36 км (по шоссе) на северо-запад от Сергиева Посада, по правому берегу реки Орши, правого притока реки Вели (левый приток реки Дубны), высота центра деревни над уровнем моря — 179 м. Деревня связана автобусным сообщением с райцентром и соседними населёнными пунктами.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Сергиево-Посадского муниципального района
 

Населённые пункты Сергиево-Посадского района